La saison 1976-1977 de l'USM Alger est la  du club en première division, alors appelé National I.

Joueurs et encadrement technique

Effectif et encadrement

Transferts

Compétitions

Championnat d'Algérie

Rencontres de Championnat

Journées 1 à 26

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres de Coupe d'Algérie

Statistiques

Buteurs

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

1976-1977
Alger USM
1976 en Algérie
1977 en Algérie